Sepultura hace referencia a varios artículos:

 Sepultura, lugar donde se deposita o entierra un cadáver (sinónimo de sepulcro);
 Sepultura de Cristo, lugares propuestos como lugar de enterramiento (sepulcro, tumba o sepultura) de Jesucristo; 
 Sepultura de corredor o tumba de corredor, enterramiento megalítico del Neolítico; 
 Sepultura (carnero), se usa como sinónimo de fosa común y también de sepulcro.  
 Sepulturas de la catedral de San Esteban de Viena, conjunto arqueológico en Viena; 
 Sepultura (banda), grupo musical;